Devotion – singel Sanny Nielsen wydany w 2010 roku
 Devotion – album Jessie Ware wydany w 2012 roku
 Devotion – tribute album Depeche Mode wydany w 2003 roku